Marabaensi – abitanti di Marabá Paulista
Marabaensi – abitanti di Marabá